Згідно з дослідженням Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, у футболі на найвищому рівні 30 гравців забили 500 або більше голів за кар'єру. Взято до уваги лише тих гравців, які провели у футболі найвищого рівня всю або більшу частину своєї кар'єри. Нижче наведений рейтинг враховує голи, забиті в офіційних матчах за національну збірну в усіх вікових категоріях і, а також за клуби в усіх дивізіонах.

Рейтинг 

Жирним виділено гравців, чия кар'єра все ще триває.

В одній команді

Гравці, чия кар'єра триває 
Активні гравці, що забили загалом понад 400 голів, включаючи голи за юнацьку національну збірну. Враховано голи за національну збірну на юнацькому рівні. Не враховано голи, забиті за клуби у вікових категоріях U23, U20, U17 і т. д. (без урахування товариських матчів

Примітки

Посилання 
 

Футбольна статистика
500 або більше голів